Il singolare del Hall of Fame Tennis Championships 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Taylor Dent era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Robby Ginepri ha battuto in finale 6–4, 6–7 (3–7), 6–1 Jürgen Melzer.

Teste di serie

  James Blake (primo turno)
 n/a
  Mardy Fish (primo turno)
  Robby Ginepri (campione)

 Raemon Sluiter (primo turno)
 Brian Vahaly (primo turno)
 Justin Gimelstob (quarti di finale)
 Jürgen Melzer (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Hall of Fame Tennis Championships 2003
ATP Tour 2003